Альберт Иванович Соколов:
 Соколов, Альберт Иванович (1922—2004) — советский футболист, нападающий.
 Соколов, Альберт Иванович (1928—2001) — советский партийный деятель, председатель Смоленского горисполкома.